Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1957.

Turnierplan

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 3. bis 14. August 1957, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, XI. Jahrgang, Heft 15 und 16 (1. und 2. August-Ausgabe 1957)

Anmerkung: Der Zweitrundensieg von Hawton/Hellyer wurde im Hamburger Abendblatt mit 6:1, 6:2 angegeben. Wir folgen hier der Zeitschrift Tennis.

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1957